

Geografia

Sadler – città del Texas

Persone
 Anthony Sadler – attore e scrittore statunitense naturalizzato francese
 Benjamin Sadler – attore tedesco
 David Sadler – calciatore britannico
 Josie Sadler – attrice statunitense
 Matthew Sadler – calciatore britannico
 Victor Sadler – esperantista britannico
 William Sadler – attore statunitense
 William S. Sadler – psichiatra statunitense